Парбасдорф () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.

Входит в состав округа Гензерндорф. Население составляет 146 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 10,23 км². Официальный код — 3 08 46.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Вильхельм Изер (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 АНП занимает 13 мест.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Нижней Австрии